Тетіс (океан) — давній праокеан
 Тетія — грецька богиня

Див. також 

 Тефія